Брунинью () — португальское имя, уменьшительная форма имени Бруну (). Известные носители:

 Брунинью (футболист, 1986) — португальский футболист.
 Брунинью (футболист, 1988) — португальский футболист.
 Брунинью (футболист, 1989) — бразильский футболист.
 Брунинью (футболист, 1992) — бразильский футболист.
 Брунинью (футболист, 1993) — бразильский футболист.
 Брунинью (футболист, 2000) — бразильский футболист.